Ripp ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ripp (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jürgen Ripp (1946–2021), deutscher Fußballspieler
 Johann Caspar Ripp († 1726), deutscher Porzellan-, Fayence- und Blaumaler
 Karl von Ripp (1802–1867), österreichischer Feldmarschallleutnant

Siehe auch:
 Doppelripp, Feinripp
 RIP